Zmagania mężczyzn do 97 kg to jedna z sześciu męskich konkurencji w zapasach w stylu wolnym rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 21 sierpnia w hali Carioca Arena.

Klasyfikacja

Harmonogram 
Czas BRT (UTC−03:00)

Turniej

Faza medalowa

Finał

Repasaże

Przypisy 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016